Werton de Almeida Rego (Benjamin Constant, 16 de setembro de 2003), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Flamengo.

Carreira 
Werton está no Flamengo desde 2013. Fez sua estreia pelo elenco profissional no dia 1° de julho de 2021, quando substituiu Bruno Henrique aos 48 minutos do segundo tempo, no jogo de vitória do Flamengo sobre o Cuiabá, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021.

Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo